Kotti est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Abdelaziz Kotti (né en 1970), homme politique tunisien
Tuukka Kotti (né en 1981), joueur finlandais de basket-ball

Prénom
 (1911-1986), acteur de film finno-suédois

Voir aussi
, film indien de drame de langue tamoule (2010)
Te Kooti (c. 1820-1893), chef de tribu maori en Nouvelle-Zélande

Homonymie de patronyme